Soukhodol est un nom bulgare (le nom étant écrit Суходол), qui pourrait être traduit par « vallée asséchée », et qui peut désigner :
 Soukhodol, village bulgare de l'obchtina de Sredets, situé dans l'oblast de Bourgas ;
 Soukhodol, village bulgare de l'obchtina de Glavinitsa, situé dans l'oblast de Silistra ;
 Soukhodol, quartier de la ville de Sofia.